Huaral (stad), een stad in Peru
Huaral (provincie), een provincie van Peru
Huaral (district), een district van Peru